Ла́сло Бо́дроги (, 11 декабря 1976 года, Будапешт, ВНР) — венгерский и французский (с июня 2009 года) профессиональный шоссейный велогонщик. Многократный чемпион Венгрии в групповой и индивидуальной гонках. Участник летних Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов.

Победы 

 1996
  Чемпион Венгрии в групповой гонке
 1997
  Чемпион Венгрии в гонке на время
 1998
  Чемпион Венгрии в гонке на время
 1999
 Тур Жиронды — генеральная классификация
 2000
  Чемпион Венгрии в групповой гонке
  Чемпион Венгрии в гонке на время
 Тур Аргентины — пролог
 Тур Нормандии — этап 1
 Тур Словении — пролог
 Тур де л'Авенир — этап 1
 Дуо Норман (в паре с Даниэле Норделло)
 2001
  Чемпион Венгрии в гонке на время
 Тур Швеции — этап 4
 Тур Лигурии — этап 3 и генеральная классификация
 Вольта Алентежу — этап 5(б) и генеральная классификация
 Тур де л’Авенир — два этапа
 Гран-При Наций — 2ое место
 Чемпионат Мира в гонке на время — 5-е место
 2002
  Чемпион Венгрии в гонке на время
 Париж — Ницца — пролог
 Гран-при Эдди Меркса (в паре с Фабианом Канчелларой)
 Тур Дании — этап 4(б)
 Гран-при Наций — 2-е место
 Чемпионат Мира в гонке на время — 5-е место
 2003
  Чемпион Венгрии в гонке на время
 Париж — Брюссель — 2-е место
 Гран-при Эдди Меркса — 2-е место (в паре с Майклом Роджерсом)
 2004
  Чемпион Венгрии в гонке на время
 Три дня Де-Панне — этап 3(б)
 2005
 Тур Люксембурга — генеральная классификация
 Тур Вандеи — 2-е место
 2006
  Чемпион Венгрии в групповой гонке
  Чемпион Венгрии в гонке на время
 Тур Австрии — этап 6
 2007
  Чемпион Венгрии в групповой гонке
 Время Наций-Эрбье — Вандея
 Чемпионат Мира в гонке на время — 2-е место
 2008
  Чемпион Венгрии в групповой гонке
 2010
 Чемпионат Франции в гонке на время — 3-е место

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 
 
  
 Ласло Бодроги начал рассчитываться с долгами с «Катюшей». Весь спорт

 

Велогонщики Франции
Велогонщики Венгрии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года